Сухомли́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Сухомлинов, Анатолий Александрович (1909—1981) — советский кинооператор. Лауреат Сталинской премии.
 Сухомлинов, Владимир Александрович (1848—1926) — русский генерал от кавалерии, военный министр.
 Сухомлинов, Данила Андреевич (род. 2002) — российский футболист.
 Сухомлинов, Денис Андреевич (род. 1999) — российский актёр.
 Сухомлинов, Георгий Акимович (1906—1975) — советский математик.
 Сухомлинов, Евгений Игоревич (род. 1991) — российский самбист.
 Сухомлинов, Иван Иванович (1792—1836) — профессор Харьковского университета.
 Сухомлинов, Игорь Васильевич (род. 1977) — российский легкоатлет-копьеметатель.
 Сухомлинов, Михаил Иванович (1828—1901) — историк литературы, академик.
 
 Сухомлинов, Рудольф Олегович (род. 1993) — украинский футболист.

См. также 
 
 Сухомлинский